Die Eerste Divisie 1981/82 war die 26. Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 15. August 1981 und endete am 20. Mai 1982.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Zweitplatzierte stieg direkt in die Eredivisie auf. Der dritte Aufsteiger wurde in einer Play-off-Runde zwischen den vier Staffelsieger ermittelt.

Die vier Staffeln bestanden aus den Spieltagen 1–8, 9–16, 17–24 und 25–32. War eine Mannschaft zweimal Staffelsieger ging dieser an den Zweitplatzierten. War auch der schon qualifiziert, ging der Platz an den besten nicht qualifizierten Verein.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 2 bis 6, 8 bis 17 und 19 der letzten Saison. Nicht mehr dabei war der aufgelöste FC Vlaardingen '74. Dazu kamen die Absteiger Excelsior Rotterdam und FC Wageningen aus der Eredivisie.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Play-offs 
Die vier Staffelsieger ermittelten den dritten Aufsteiger. Die Spiele fanden zwischen dem 23. Mai und 9. Juni 1982 statt.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Einzelnachweise 

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1981/82